Ja-4 (russisch Я-4) steht für:
 Jakowlew Ja-4, sowjetisches Flugzeug
 Ja-4 (Lastwagen), sowjetischer Lastwagen

JA4